Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в слаломе на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 22 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт первой попытки — 10:00 по местному времени (UTC+9), а второй — в 13:30. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Олимпийским чемпионом 2014 года являлся австрийский горнолыжник Марио Матт, завершивший спортивную карьеру в марте 2015 года.

Результаты в мужском слаломе стали одной из главных неожиданностей на Олимпийских играх 2018 года. Основными фаворитами считались двукратный чемпион мира 2013 и 2017 годов, многократный обладатель Кубка мира в зачёте слалома, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года австриец Марсель Хиршер, который уже выиграл в Пхёнчхане золото в комбинации и гигантском слаломе, и бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, многократный победитель этапов Кубка мира в слаломе норвежец Хенрик Кристофферсен. Однако Хиршер сошёл уже в первой попытке, а Кристофферсен, который выиграл первый заезд, сошёл во втором. 

Неудачей фаворитов сумел воспользоваться опытный швед Андре Мюрер, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в слаломе, который за последние 5 лет выиграл всего два этапа Кубка мира. Мюрер стал вторым шведом в истории, выигравшим олимпийское золото в слаломе после Ингемара Стенмарка, победившего в 1980 году. Рамон Ценхойзерн, который неожиданно стал вторым, стал первым швейцарцем с 1980 года, который сумел завоевать олимпийскую медаль в слаломе. Бронзу благодаря лучшему результату во втором заезде завоевал австриец Михаэль Матт, младший брат олимпийского чемпиона 2014 года Марио Матта. Сразу три французских горнолыжника проиграли бронзовому призёру менее 0,10 сек.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)